Pröpper ist der Name von

 Carsten Pröpper (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Christian Pröpper (1810–1894), deutscher Kaufmann und Politiker
 Davy Pröpper (* 1991), niederländischer Fußballspieler
 Günter Pröpper (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Lovica von Pröpper (1810–1898), deutsche Kochbuchautorin
 Michael Pröpper (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Paul Joseph von Pröpper (1765–1848), deutscher Landrat
 Robin Pröpper (* 1993), niederländischer Fußballspieler
 Theodor Pröpper (1896–1979), deutscher Kirchenmusiker
 Thomas Pröpper (1941–2015), deutscher Theologe
 Thomas Pröpper (Fußballspieler) (* 1970), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Propper